Coca-Cola Park est le nom de deux stades:

 Coca-Cola Park (Allentown)
 Coca-Cola Park (Johannesburg)